Liberty Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Liberty Hills (Indiana) im Allen County, Bundesstaat Indiana 
 Liberty Hills (South Carolina) im Charleston County, Bundesstaat South Carolina 
 Liberty Hills (Tennessee) im Williamson County, Bundesstaat Tennessee 
 Liberty Hills (West Virginia) im Wood County, Bundesstaat West Virginia 

Liberty Hills steht für:
 Liberty Hills (Antarktika), eine Hügelkette im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Liberty Hill